Richard Holmes – biografo britannico
 Richard Holmes – organista statunitense
 Richard Holmes – produttore cinematografico britannico 
 Richard Holmes – militare e storico britannico